Dmitri Koslow ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Iljitsch Koslow (1919–2009), russischer Luft- und Raumfahrtingenieur
 Dmitri Timofejewitsch Koslow (1896–1967), sowjetischer Militärkommandeur